Hasan İzzet – militare ottomano
 Kazasker Mustafa Izzet Efendi – compositore ottomano
 Kemal Izzet – calciatore inglese, centrocampista
 Muzzy İzzet – ex calciatore turco con cittadinanza inglese, centrocampista
 Safranbolulu Izzet Mehmet Pascià – politico ottomano